gromada Jamno (powiat koszaliński)
 gromada Jamno (powiat łowicki)